Elburs, Elburz, Alburz, Albors, Alborz, Alburs usw. sind Umschriftvarianten des persischen Wortes  und bezeichnen

im Iran:
 das Elburs-Gebirge
 die Provinz Alborz
 Alborz (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Qazvin 

in Afghanistan:
 einen Berg in der Provinz Balch, siehe Koh-i-Elburz
 ein Berg in der Provinz Zabul, siehe Kuh-e Alburz  

Siehe auch:
 Elburg
 Elbrus (Begriffsklärung)